takt (muzyka)
 takt (obyczaje)
 takt (transport)